Langhaus steht für:

Langhaus (Kirche), Gebäudeteil einer christlichen Kirche 
 Langhaus (Wohngebäude), langgezogenes Wohnhaus einiger Kulturen

Siehe auch:

 Langes Haus (Begriffsklärung)
 Haus Langen